Боменій () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Боменій () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Боменій () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези